Oliveira, é uma árvore da família oleáceas.
Jardim das Oliveiras (Contagem), município situado ao lado de Belo Horizonte

Desambiguação